Nieves (Plural des spanischen la nieve, dt. Schnee) steht für:

den Familiennamen folgender Personen:
 Alexis Nieves (* 1995), venezolanischer Sprinter
 Blanca Nieves, Pseudonym der venezolanischen Sängerin Ofelia Ramón (1924–2014)
 Boo Nieves (* 1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Darwin Nieves (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Gerardo Miguel Nieves Loja (* 1963), ecuadorianischer Geistlicher, Weihbischof in Guayaquil
 Joe Nieves (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 José Antonio Nieves Conde (1911–2006), spanischer Regisseur
 Nelson Nieves (1934–2021), venezolanischer Fechter
 Néstor Nieves (* 1974), venezolanischer Hindernisläufer
 Roberto Octavio González Nieves (* 1950), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von San Juan de Puerto Rico
 Tito Nieves (* 1958), puerto-ricanischer Sänger und Salsamusiker

den Vornamen folgender Personen:
 Nieves Carrasco, costa-ricanischer Radrennfahrer
 Nieves Hernández (1901–1986), mexikanischer Fußballspieler
 Nieves Navarro (* 1938), spanische Schauspielerin

geografische Namen:
 Sierra de las Nieves, ein Gebirgszug in Spanien
 Pico de las Nieves, höchster Berg Gran Canarias
 As Neves (spanisch Nieves), Gemeinde in der spanischen Provinz Pontevedra
 Nieves (Zacatecas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas

Siehe auch:
 Las Nieves (Begriffsklärung)
 Nieve (Familienname)
 Nives (Vorname)